Слэш, слеш, а также slash ():
 Косая черта  — знак препинания.
 Обратная косая черта  — обратный слэш, специальный символ (используется в математике и информатике).
 Слэш — жанр фанфикшена, описание гомосексуальных отношений между персонажами мужского пола.
 Слэш — прозвище гитариста Сола Хадсона.
 Slash — альбом гитариста Сола «Слэша» Хадсона, вышедший в 2010 году.
 Slash — набор скриптов, использующихся сайтом Slashdot.
 Слэш — косой рубящий удар (саблей или мечом) в фехтовании.
 Nash the Slash — прозвище канадского музыканта Джеффа Пльюмэна.

См. также

Примечания